Blair Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blair Lake (Alaska)
 Blair Lake (Garfield County, Colorado)
 Blair Lake (San Juan County, Colorado)
 Blair Lake (Michigan)
 Blair Lake (Clearwater County, Minnesota)
 Blair Lake (Mahnomen County, Minnesota)
 Blair Lake (Montana)
 Blair Lake (Oregon)
 Blair Lake (Tennessee)
 Blair Lake (Texas)